Gminy w USA:
 New Garden (ang. New Garden Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Wayne
 New Garden (ang. New Garden Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester